Morandi bezeichnet:

 ein rumänisches Musikerduo, siehe Morandi (Band)

Morandi ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Morandi, italienischer Linguist und Etruskologe
 Anna Morandi Manzolini (1714–1774), italienische Bildhauerin und Anatomin
 Bill Morandi (* 1983), Schweizer Chemiker
 Fabrício Morandi (* 1981), brasilianischer Radrennfahrer
 Franz Morandi (1811–1894), italienischer Architekt
 Giacomo Morandi (* 1965), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Reggio Emilia-Guastalla
 Gianni Morandi (* 1944), italienischer Sänger und Schauspieler
 Giorgio Morandi (1890–1964), italienischer Maler und Grafiker
 Giotto Morandi (* 1999), Schweizer Fußballspieler
 Giovanni Morandi (1777–1856), italienischer Violinist und Komponist
 Giovanni Maria Morandi (1622–1717), italienischer Maler
 Giuseppe Morandi (1894–1977), italienischer Automobilrennfahrer
 Guglielmo Morandi (1913–1999), italienischer Fernsehregisseur
 Matteo Morandi  (* 1981), italienischer Turner
 Mauricio Morandi (* 1981), brasilianischer Radrennfahrer
 Pier Giorgio Morandi (* 1958), italienischer Oboist und Dirigent
 Pietro Morandi (* 1997), italienischer Rapper, siehe Tredici Pietro
 Riccardo Morandi (1902–1989), italienischer Bauingenieur
 Rosa Morandi (1782–1824), italienische Opernsängerin
 Santiago Morandi (* 1984), uruguayischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Grizzana Morandi
 Ponte Morandi / Morandi-Brücke (Begriffsklärungsseite)